Kemah bezeichnet:

 Kemah (Türkei), Stadt in der Türkei
 Kemah (Vereinigte Staaten), Stadt in den Vereinigten Staaten

Kemah ist der Familienname von:

 Erol Kemah (* 1961), türkischer Ringer